

Cinema 
 Charles King (1889-1944) – attore statunitense di rivista e cinematografico
 Charles King (1895-1957) – attore statunitense

Sport 
 Charles King (1880-1958) – lunghista e triplista statunitense
 Charles King (1911-2001) – pistard britannico